Гришкове́ц — фамилия.

Известные носители 
 
 Гришковец, Евгений Валерьевич (род. 1967) — российский драматург, режиссёр и актёр, музыкант, писатель, телеведущий.

См. также 
 Гришин
 Гришкин
 Гришаев